Burgruine Lichtenegg steht für:
 Burgruine Lichtenegg (Birgland), Bayern
 Burgruine Lichtenegg (Wartberg), Steiermark